Correia of Corrêa kan verwijzen naar:

José Eugênio Corrêa, Braziliaans bisschop
Kléber de Carvalho Corrêa, Braziliaans voetballer
Fausto Correia, Portugees politicus
Adriano Correia Claro, Braziliaans voetballer

Zie ook 
Correa (doorverwijspagina)